Die Guggenheim Partners & Equitrust Windy City Open 2017 fanden vom 23. Februar bis 1. März 2017 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series.

Vorjahressieger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Raneem El Weleily bei den Damen. Bei den Herren setzte sich in diesem Jahr Grégory Gaultier durch, der im Endspiel Marwan Elshorbagy mit 5:11, 11:8, 11:2 und 11:4 besiegte. Elshorbagy erreichte erstmals ein Endspiel bei einem Turnier der World Series. Bei den Damen verteidigte Raneem El Weleily zum zweiten Mal in Folge ihren Titel. Wie schon im Vorjahr bezwang sie im Endspiel Nour El Sherbini, diesmal mit 10:12, 11:7, 11:7 und 11:7.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Bei den Herren wurden die besten acht Spieler, bei den Damen die besten 16 Spielerinnen gesetzt. Per Wildcard erhielten Chris Hanson bei den Herren und Olivia Blatchford bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
PSA World Tour der Damen 2016/17
2017